Amale Samie, (1954-2018), journaliste et écrivain marocain.
Catherine Samie est une actrice française née à Paris le .
Céline Samie est une actrice française, fille de la précédente.